Старчевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Старчевич, Анте (1823—1896) — австро-венгерский политик хорватского происхождения, публицист и писатель.
 Старчевич, Шиме (1784—1859) — хорватский лингвист, священник.
 Старчевич, Петра (род. 1987) — хорватская биатлонистка, участница зимних Олимпийских игр 2006 года.
 Старчевич, Божо (род. 1989) — хорватский борец греко-римского стиля, участник летних Олимпийских игр 2016 и 2020 года.